Melita kan syfta på:

 Melita (kräftdjur) – ett släkte av kräftdjur

Geografi

Kanada 

 Melita, Manitoba, ort,

Kroatien 

 Otok Mljet, ö, Dubrovnik-Neretvas län,

Malta 

 Mdina, kommunhuvudort, L-Imdina, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Maltaförgreningar